Soldier – drugi singel promujący płytę Destiny Fulfilled zespołu Destiny’s Child.
 Soldier – czwarty album Iggy'ego Popa 
 Soldier – film hinduski z 1998 
Miejscowości w USA:
 Soldier – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Soldier – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Soldier (ang. Soldier Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Soldier (ang. Soldier Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Soldier (ang. Soldier Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Soldier (ang. Soldier Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee